I liga polska w piłce nożnej (2003/04) - jubileuszowa 70. edycja najważniejszych rozgrywek piłkarskich w Polsce. O mistrzostwo Polski premiowane startem w eliminacjach Ligi Mistrzów walczyło 14 drużyn. Mistrzem Polski została Wisła Kraków. Wicemistrzem została Legia Warszawa, która zagrała w Pucharze UEFA. W Pucharze UEFA zagrały też Amica Wronki oraz Lech Poznań, zdobywca Pucharu Polski. Ponadto w Pucharze Intertoto zagrała Odra Wodzisław Śląski. Z I ligą pożegnały się trzy zespoły: Widzew Łódź, Świt Nowy Dwór Mazowiecki oraz Górnik Polkowice (po barażu). Królem strzelców został Maciej Żurawski z Wisły Kraków, który strzelił 20 goli.

Absolutnymi beniaminkami ligi były wszystkie drużyny, które awansowały z II ligi – ,  i .

Uczestnicy 
Od sezonu 2003/2004 liczba uczestników rozgrywek I ligi została zmniejszona z 16 do 14.

Tabele

Tabela końcowa 

||rowspan=2|

||rowspan=2|

||rowspan=2|

Tabela po rundzie jesiennej 

||rowspan=14|

Tabela po rundzie wiosennej 
                                                                 U siebie    Na wyjeździe
   Miej. Nazwa  klubu		M    PKT   Z   R   P   bramki   Z   R   P    Z   R   P
    1.   Wisła Kraków		13   35   11   2   0   35-13    6   0   0    5   2   0
    2.	Legia Warszawa		13   34	  11   1   1   37-9     7   0   0    4   1   1
    3.	Dyskobolia Grodzisk	13   24	   7   3   3   29-19    3   2   2    4   1   1
    4.	Lech Poznań		13   23	   6   5   2   20-14    2   3   1    4   2   1
    5.	Amica Wronki		13   19	   5   4   4   23-12    4   1   1    1   3   3
    6.	Wisła Płock		13   18	   4   6   3   20-18    2   4   1    2   2   2
    7.	Lukulus Świt N.D.M.	13   18    5   3   5   13-16    5   2   1    0   1   4
    8.	Polonia Warszawa	13   14	   4   2   7   15-23    4   1   2    0   1   5
    9.	Górnik Polkowice	13   14    4   2   7    8-18    2   1   3    2   1   4
   10.	Górnik Zabrze		13   13    3   4   6   10-20    1   4   2    2   0   4
   11.	Odra Wodzisław		13   12    4   0   9   10-18    2   0   4    2   0   5
   12.	Górnik Łęczna		13   11    3   2   8    6-19    2   0   4    1   2   4
   13.	Widzew Łódź		13    9    2   3   8    9-26    2   1   3    0   2   5
   14.	GKS Katowice		13    8    1   5   7    9-21    1   2   3    0   3   4

Lider kolejka po kolejce

Wyniki spotkań

Baraże o I ligę 
Po zakończeniu sezonu I i II ligi rozegrano dwumecz barażowy o miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2004/2005, w którym zagrały 12. zespół I ligi i 3. zespół II ligi -  z Cracovią.

Wynik dwumeczu – 8:0 dla Cracovii.

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie kluby mistrzowskie.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w polskim sporcie
2004 w polskim sporcie